Андершон може да се отнася за:

 Бенгт Андершон (р. 1966), шведски футболист-национал, вратар
 Бени Андершон (р. 1946), шведски музикант и композитор
 Биби Андершон (р. 1935), шведска драматична и филмова актриса
 Дан Андершон (1888 – 1920), шведски поет и белетрист
 Даниел Андершон (р. 1977), шведски футболист-национал
 Карин Дрейер Андершон (р. 1975), шведска поппевица
 Кенет Андершон (р. 1967), шведски футболист-национал
 Кони Андершон (р. 1939), шведски автомобилен състезател
 Рой Андершон (р. 1943), шведски кинорежисьор
 Хариет Андершон (р. 1932), шведска драматична и филмова актриса